Slaget vid Himera kan syfta på:

Slaget vid Himera (480 f.Kr.) - utkämpat under antiken vid Himera.
Slaget vid Himera (311 f.Kr.) - utkämpat under antiken nära floden Himera, nutida Salso river

Fältslag